Henrik Stenberg ist der Name folgender Personen:

* Henrik Stenberg (Kameramann) (* 1977), schwedischer Kameramann
 Henrik Stenberg (Unihockeyspieler) (* 1990), schwedischer Unihockeyspieler